Niemcy:
 Düsseldorf-Unterrath – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Unterrath – przystanek kolejowy w Düsseldorfie